64-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин и 5-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин прошёл с 27 сентября по 5 октября 1991 года в Донауэшингене (Германия).

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Чемпионаты мира в Германии
Сентябрь 1991 года
Октябрь 1991 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии
Спортивные соревнования в Баден-Вюртемберге
Спорт в Германии в 1991 году